

Товарищеский матч

Отборочный матч VI чемпионата мира

Товарищеский матч

Отборочный матч VI чемпионата мира

Отборочный матч VI чемпионата мира

Товарищеский матч

Отборочный матч VI чемпионата мира

Дополнительный отборочный матч VI чемпионата мира

Неофициальные игры сборной 

III Международные дружеские игры молодёжи. 

Матч группового этапа 

Матч группового этапа 

Матч группового этапа 

Матч 1/4 финала 

 
Матч 1/2 финала 

Финальный матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1957

Футбол в СССР в 1957 году
1957